Castellana kan syfta på:
 Castellana (likör) – en likör

Geografi

Italien 

 Castellana Sicula (kommunhuvudort), Sicilien, Palermo, 
 Castellana Grotte, kommun, Apulien, Provincia di Bari, 
 Castellana (ort), Abruzzo, Provincia di Pescara, 

Robotskapade Italienförgreningar